054  – codice che designa l'osservatorio astronomico di Brorfelde, in Danimarca